Костельцево — село в Курчатовском районе Курской области. Административный центр Костельцевского сельсовета.

География 
Село находится недалеко от реки Прутище, в 45 километрах к юго-западу от Курска, в 19,5 километрах севернее районного центра — города Курчатов.

 Улицы
В селе улицы: Клесовка, Кореевка, Кудиновка, Кузьмичёва, Луневка, Центральная.

 Климат
В селе Костельцево умеренный (влажный) континентальный климат без сухого сезона с тёплым летом (Dfb в классификации Кёппена).

Население

Инфраструктура 
Сельский дом культуры. Фельдшерско-акушерский пункт. Администрация сельского поселения.

Личное подсобное хозяйство. На 2 июня 2021 года 89 домов.

Транспорт 
Костельцево находится в 19 км от автодороги регионального значения  (Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной), в 2,5 км от автодороги межмуниципального значения  (38К-017 — Николаевка — Ширково), на автодороге  (38Н-362 — Костельцево — Запрутье), в 18,5 км от ближайшей ж/д станции Конышёвка (линия Навля — Льгов I). Остановка общественного транспорта.

В 153 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Примечания 

Населённые пункты Курчатовского района (Курская область)